Pilottonverfahren ist 
 ein Verfahren zur Übertragung von Stereoton über einen FM-Rundfunk-Kanal, siehe Pilotton-Multiplexverfahren;
 ein Verfahren zur Synchronisierung von Bild und Ton bei der Bearbeitung von Tonfilm, siehe Pilotton #Tonfilm.